Абра́мово — назва населених пунктів у Росії та Білорусі:

Абрамово — село у Кам'янецькому районі Берестейської області
 Абрамово — село у Верхньодвінському районі Вітебської області (Кохановська сільська рада)
 Абрамово — село у Верхньодвінському районі Вітебської області (Освейська сільська рада)

Абрамово — село у Вологодському районі Вологодської області
 Абрамово — село у Тихвінському районі Ленінградської області
 Абрамово — село в Арзамаському районі Нижньогородської області
 Абрамово — село у Краснооктябрському районі Нижньогородської області
 Абрамово — село у Сисертському районі Свердловської області
 Абрамово — село у Дорогобузькому районі Смоленської області
 Абрамово — село у Руднянському районі Смоленської області
 Абрамово — село у Тьомкінському районі Смоленської області